Dem russischen Zaren Peter I. dem Großen sind mehrere Denkmäler gewidmet:

 Denkmal für Peter I. (Archangelsk)
 Denkmal für Peter I. (Moskau)
 Denkmal für Peter I. (Taganrog)
 Der eherne Reiter, ein Reiterstandbild in Sankt Petersburg
 Reiterstandbild vor der Michaelsburg in Sankt Petersburg